Железнодоро́жная Каза́рма 335 км, 335 км — упразднённый населённый пункт (тип: станция) в Алейском районе Алтайском крае России. Входил в состав Большепанюшевского сельсовета.

География 
Расположен в центральной части края, в лесостепной зоне, при остановочном пункте 335 км Западно-Сибирской железной дороги.

 Климат
резко континентальный. Средняя температура января −17,6ºС, июля — + 20ºС. Годовое количество осадков — 440 мм.

История 
Посёлок возник благодаря строительству в 1910-х годах железнодорожной линии Барнаул — Семипалатинск Алтайской железной дороги.

Упразднён официально 7 октября 2010 г.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство Западно-Сибирской железной дороги.

Все услуги жители остановочного пункта получали в райцентре — Алейске.

Транспорт 
Остановочный пункт 335 км.

В пешей доступности федеральная автомобильная трасса  Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.

Примечания 

Упразднённые населённые  пункты Алейского района